Häxfeber kan avse:

Häxfeber (bok) – en ungdomsbok av den danske författaren Leif Esper Andersen, originaltitel: Heksefeber
Häxfeber (musikgrupp) – en musikgrupp från Göteborg
Häxfeber (musikalbum) – ett musikalbum av musikgruppen med samma namn.